

Камберленд (округ) — округи в США;
 Камберленд — місто, штат Індіана
 Камберленд — місто, штат Айова
 Камберленд — місто, штат Кентуккі
 Камберленд — місто, штат Мен
 Камберленд — місто, штат Меріленд
 Камберленд — місто, штат Род-Айленд
 Камберленд — місто, штат Вісконсин
 Камберленд — місто, штат Вісконсин
 Камберленд — селище, штат Огайо
 Камберленд Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсільванія
 Камберленд Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Камберленд — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Камберленд — плато на південному сході США, що є південно-західним передгір'ям Аппалач.

Інше 
 Камберленд (затока);
 Камберленд (півострів);
 Камберленд (графство) — історичне графство в Англії;
 Камберленд — графство у провінції Нової Шотландії, Канада.